VII. Kelemen  a következőket jelentheti:
 VII. Kelemen (ellenpápa) (1342–1394)
 VII. Kelemen pápa (1478–1534)